Эдвард Джеймс Рой (; , Ньюарк, Огайо, США, — , по другим данным 11 февраля) — пятый президент Либерии.

Родился в семье преуспевающих бизнесменов. Получил образование в университете Огайо в Афинах (Athens), а в 1846 году покинул США и переселился в Либерию, где открыл свою купеческую лавку. С 1849 года Рой начал свою политическую деятельность.

Он выступал в палате представителей и работал главным судьёй в верховном суде Либерии. Постепенно усиливая свои позиции, в 1870 году он стал первым чернокожим президентом страны. В период его президентства разразился финансовый кризис, и его оппоненты, воспользовавшись этим, в 1871 году свергли Роя с помощью армии.

Эмиграция в Либерию 
В 1846 году, привлечённый обещаниями Американского общества, о колонизации и переселении афроамериканцев в колонию Либерии в Западной Африке, Рой эмигрировал в колонию со своей семьёй в возрасте 31 года. Там он основал бизнес в качестве торговца. В следующем году колония обрела независимость. В течение трёх лет после его прибытия, Рой стал активным в либерийской политике, выступая в качестве политика и общественного деятеля в 1849-1850 году оказался  в либерийской Палате правительства, а также стал главным судьёй Верховного суда Либерии .

Финансовые проблемы 
В 1871 году Рой поручил спикеру Палаты представителей Уильяму Спенсеру Андерсону вести переговоры о новом займе от британских финансистов. Андерсон получил 500 000 долларов на строгих условиях от генерального консула Великобритании Дэвида Чайнери, но был подвергнут жёсткой критике и в конце концов арестован. На следующий год Андерсона, по-видимому, судили за участие в обеспечении кредита. Он был признан невиновным, но его застрелили, когда он выходил из здания суда.

Конец президентства 
Рой был отстранён от президентства 26 октября 1871 года, некоторые его приближенные люди называли его отстранение государственным переворотом. Обстоятельства, связанные с его отстранением от должности, однако, остаются неясными и весьма пристрастными. Известно лишь, что он провёл в тюрьме несколько месяцев после своего изгнания и вскоре умер при столь же загадочных обстоятельствах. Его необоснованные кредиты от Британии, а также опасения Республиканской партии, что он планирует отменить предстоящие президентские выборы, были одними из причин его вынужденного отстранения.

Смерть 
Никаких конкретных исторических данных о дате и обстоятельствах смерти Роя нет. По разным данным, он был убит 11 или 12 февраля 1872 года. Согласно другой версии, он утонул 12 февраля 1872 года, пытаясь добраться до британского корабля в гавани Монровии. Портрет президента Роя в галерее президентского особняка в Монровии отмечает, что дата его смерти - 11 февраля 1872 года.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Ньюарке (Огайо)
Президенты Либерии
Выпускники Университета Огайо